Ел Тумбадор има више значења:

 Ел Тумбадор (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тумбадор (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тумбадор (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику